Humulești bezeichnet

 Humulești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț (Rumänien)
 Humulești (Chișinău), eingemeindeter Teil der moldawischen Hauptstadt Chișinău